Bosznia-Hercegovina
Stari Brod, falu Rogatica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Stari Brod, falu Lekenik községben, Sziszek-Monoszló megyében